Здислав Ян Замойский (после 1591—1670) — государственный деятель Речи Посполитой, подстолий львовский (1646) и каштелян черниговский (1656).

Биография 
Представитель польского дворянского рода Замойских герба «Елита». Второй сын стражника великого коронного Яна Замойского (ум. 1619) и Анны Константиновны Вишневецкой. Братья — епископ луцкий Ян Замойский, Мориц Замойский и Александр Замойский.

Был женат на Анне Софии Лянцкоронской, дочери хорунжего львовского Николая Лянцкоронского и Анны Станиславской. Дети:

 Марианна Замойская (ум. 1668), жена каштеляна краковского и гетмана великого коронного, князя Дмитрия Ежи Вишневецкого (1631—1682)
 Николай Замойский (ум. 1649)
 Ефросинья Замойская, жена судьи пшемысльской земли Станислава Синицкого
 Марцин Замойский (ок. 1637—1689), воевода любельский и подскарбий великий коронный
 Ян Казимир Замойский (ум. 1692), каштелян галицкий и воевода белзский.

Источники 
 Kasper Niesiecki,Jan Nepomucew Bobrowicz; Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S.J. s.70
 Leszek Podhorodecki, Stanisław Żółkiewski, 1988, s. 311

Здислав Ян
Подстолии львовские
Каштеляны черниговские
Сенаторы Речи Посполитой